Лом (Рождественское) — село в Касимовском районе Рязанской области.

Топонимика 
Село получило своё название от слова «бурелом», «ломать деревья». Когда-то на этом месте был сплошной хвойный лес с исполинскими деревьями.

История 
И вот на одной из лесных полян поселились первые жители села. По рассказам стариков, ломать лес (то есть расчищать место для жилья — Бабурин А.) начали в деревне Починки, поэтому деревня и носит такое название — «почин», то есть начало. Основатели Починок подсекали лес в южную сторону до водораздела дола, который представлял собой в то время непроходимую трущобу, которая весной и осенью была залита водой. Село существует уже более трех с половиной веков.

Усадьба Лом (Рождественское) организована капралом князем А. И. Маматовым с женою А. Якушкиной. В последней четверти XVIII столетия принадлежала ротмистру князю Д. И. Маматову (ум. до 1788) с женою княгиней Е. В. Маматовой (г/р 1738). Далее их сыну капитану князю Н. Д. Маматову (1770—1834) с женою княгиней Ф. Ф. Маматовой. Затем сыну последних коллежскому регистратору, князю Д. Н. Маматову (г/р 1826), женатому на В. М. Соколовой. В начале XX века усадьбу приобрел купец Мусяев.

Сохранилась заброшенная церковь Рождества Богородицы 1781—1786 года в стиле барокко, построенная совладельцем села помещиком К. Ф. Скорняковым вместо прежней деревянной. Рядом с церковью находится старинное надгробие. Князьям Маматовым принадлежало село Карамышево.

Население

Примечания 

Населённые пункты Касимовского района